Mixeddubbel i tennis vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan 10 och 14 augusti i det olympiska tenniscentrat i Rio de Janeiro.

Medaljörer

Resultat

Referenser
 Olympic Tennis Event 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2016